

Кірово — село, Гомельська область, Брагінський район

Кірово — село, Жанааркинський район, Улитауська область
 Кірово — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область

Кірово — село у Рибницькому районі (підконтрольне ПМР)

Кірово — присілок, Білозерський район, Курганська область
 Кірово — село, Давлекановський район, Башкортостан
 Кірово — село, Мішкинський район, Курганська область
 Кірово — присілок, Юргинський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Кирово
 Кірове